Billy Butler (1900-1966) – calciatore inglese
 Billy Butler (1925-1991) – chitarrista statunitense
 Billy Butler (1942) – disc jockey britannico
 Billy Butler (1945-2015) – cantante statunitense
 Billy Butler (1986) – giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate 
 Bill Butler